Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1982 – 35. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1982 zostali żużlowcy klubu Falubazu Zielona Góra, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 17 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą Ligę (10 zespołów) i drugą Ligę (7 zespołów). Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Falubazu Zielona Góra, natomiast beniaminkiem w I Lidze była drużyna Stali Rzeszów. Po osiemnastu kolejkach rozgrywek w I Lidze, w których każdy zespół rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami tej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu Falubazu Zielona Góra, odnosząc 14 zwycięstw oraz ponosząc 4 porażki. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół ROW Rybnik, a na jego miejsce awansowała drużyna Motoru Lublin, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Startu Gniezno pozostał w I Lidze.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1982
1982 w sporcie żużlowym
1982 w polskim sporcie